Wesley Johnson – cestista texano (Corsicana, 11 luglio 1987)
Wesley Johnson – giocatore di football americano tennessiano (Nashville, 9 gennaio 1991)
Wesley Johnson – cantante-bassista nord-caroliniano, noto con lo pseudonimo di Wess (Winston-Salem, 13 agosto 1945 – Winston-Salem, 21 settembre 2009)